Chaimowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Chaimowicz (1929–2003), österreichischer Maler und Graphiker
 Thomas Chaimowicz (1924–2002), österreichischer Philosoph